Тичи́на — довга палиця, жердина, також те саме, що й віха.

 Тичина Гаврило (роки життя невідомі) — священик у місті Ічні, у якого ночував Тарас Шевченко 19 січня 1844, їдучи в Качанівку до Тарновських.
 Тичина Ігор Олегович (2001—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Тичина Павло Григорович (* 23 січня 1891 — † 16 вересня 1967) — український, радянський поет, перекладач, публіцист, громадський діяч.
 Тичина Євген Григорович (* 1895 — † 1955) — український педагог. Брат поета Павла Тичини.
Українські прізвища